Кетрин Ен Бозворт () америчка је глумица, рођена 2. јануара 1983. године у Лос Анђелесу (САД).

Филмографија 

|-
| 1998. ||Шаптач коњима|| -{The Horse Whisperer}- || Џудит || 
|-
| 2000. || Сећање на Титане || -{Remember the Titans}- || Ема Хојт || 
|-
| 2000. || || -{Young Americans}- || Бела Бенкс || 
|-
| 2000. || || The Newcomers || Кортни Доерти|| 
|-
| 2002. || Правила привлачности || -{The Rules of Attraction}- || Кели || 
|-
| 2002. || || -{Blue Crush}- || Ен Мари Чедвик|| 
|-
| 2003. || || Advantage Hart || Тринити Монтаж|| 
|-
| 2003. || || -{Wonderland}- || Дон Шилер || 
|-
| 2004. || || -{Beyond the Sea}- || Сандра Ди || 
|-
| 2004. || Састанак са Тедом Хамилтоном || -{Win a Date with Tad Hamilton!}- || Розали Фач || 
|-
| | 2005. || || -{Bee Season}- || Чали || 
|-
| 2006. || Повратак Супермена || -{Superman Returns}- || Лоис Лејн || 
|-
| 2007. || Девојчица у парку || -{The Girl In The Park}- || Луиза|| 
|-
| 2022. || Варварин || -{Barbarian}-'' || Мелиса ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Биографије живих особа